Salgadinho (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Salgadinho (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco